Örményország védett területeinek listája

Nemzeti parkok

Állami rezervátumok

Vadrezervátumok

Botanikus kertek

Hivatkozások

Fordítás 
 

Örményország védett területei